Миролюбово () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Бургас. Находится примерно в 18 км к северо-западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 107 человек.

История 
Село основано в 1923 году переселенцами из Восточной Фракии, до 1951 года село называлось Домусорман.

Население

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Бургасской области